El término Gran Polonia puede referirse a:

 Gran Polonia, región histórica del centro-oeste de Polonia. 
 Provincia de la Gran Polonia, provincia polaca desaparecida en 1795.
 Voivodato de Gran Polonia, una división en la actual Polonia.
 la circunscripción de Gran Polonia al Parlamento Europeo.